Bandbreedte, de doorvoercapaciteit van netwerkverbindingen
 Verkeerscapaciteit, de doorvoercapaciteit van weg-, spoor- en loopverbindingen